La Temporada 2003 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2003.

Torneos locales

Primera división

Apertura

Fase regular

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D 
 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Repechaje 
Jugado en partido único. En negrita el equipo clasificado a sextos de final.

Clasificación

Final

Clausura

Fase regular

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Final

Primera B

Fase grupal

Grupo Norte

Grupo Centro Norte

Grupo Centro Sur

Grupo Sur

Puntaje bonificado obtenido en la Etapa Regional

Tabla Final (incluye puntaje bonificado) 
PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; DIF = Diferencia de goles; Pts = Puntos

Tercera División

Cuarta División

Ascensos y descensos 
En la temporada 2003 no hubo descenso en la Primera División para aumentar a 20 equipos para la Temporada 2004. 
Y la Cuarta División desapareció por lo que tuvieron que subir todos los Equipos a la Tercera División. Al ocurrir la desaparición de la Cuarta División no hubo descenso en desde la Primera B a la Tercera División.

Torneos internacionales

Copa Libertadores 

 Cobreloa: Eliminado en Cuartos de final por Boca Juniors (10 PJ, 3 PG, 4 PE, 3 PP, 12 GF, 9 GC)
 Universidad Católica: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Paysandu, Cerro Porteño y Sporting Cristal (6 PJ, 1 PG, 1 PE, 4 PP, 17 GF, 12 GC)
 Colo-Colo: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Independiente Medellín, Boca Juniors y Barcelona (6 PJ, 1 PG, 2 PE, 3 PP, 6 GF, 10 GC)

Copa Sudamericana 

 Universidad Católica: Eliminado en Octavos de final por Cienciano
 Provincial Osorno: Eliminado en primera ronda por Universidad Católica

Selección nacional

Partidos

Selección sub-20

Selección sub-17

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno